

Patronyme 
 Alfred Molimard (1888-1943), médecin français, et joueur de dames (vice-champion du monde en 1928) ;
 Robert Molimard (1927-2020), médecin français.